The Midnight Message – film del 1913 diretto da Kenean Buel
 The Midnight Message – film del 1926 diretto da Paul Hurst